Central Plaza (Brussel), kantoorgebouw in de Belgische hoofdstad Brussel
 Central Plaza (Hong Kong), wolkenkrabber in Hongkong